Международный теннисный турнир в Истборне 2010 (под спонсорским названием AEGON International 2010) — 36-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2010 году турнир прошёл с 12 по 19 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Дмитрий Турсунов
 в женском одиночном разряде —  Каролина Возняцки
 в мужском парном разряде —  Мариуш Фирстенберг и  Марцин Матковский
 в женском парном разряде —  Акгуль Аманмурадова и  Ай Сугияма

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Николас Альмагро (№ 18 в мире на тот момент). Испанец уверенно выиграл свой стартовый матч, но во второй игре был вынужден сняться с соревнований дабы не усугубить небольшую травму. В его отсутствие борьба за титул свелась к матчу Гильермо Гарсии-Лопеса и Микаэля Льодра, где восьмая ракетку турнира из Франции переиграл пятую ракетку соревнований из Испании по итогам двух сетов. Сильнейшим несеянным участником турнира стал Денис Истомин, добравшийся до полуфинала. Прошлогодний чемпион — Дмитрий Турсунов — защищал свой титул, но уже в первом матче вынужден был сняться с соревнований из-за небольшого повреждения.

В парном соревновании лидеры посева также не смогли подтвердить свой статус, покинув турнир уже в стартовом раунде, а титул достался прошлогодним чемпионам и вторым сеянным: Мариушу Фирстенбергу и Марцину Матковскому, сломивших в титульном матче сопротивление несеянных Колина Флеминга и Кена Скупски.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 3 в мире на тот момент). Прошлогодняя чемпионка не смогла подтвердить свой новый статус, уступив уже в стартовой встрече; а в её отсутствие титул разыграли две несеянные теннисистки — начавшая турнир с квалификации Екатерина Макарова за восемь матчей на своём пути не уступила ни сета, а в финале основы справилась с Викторией Азаренко.

В парном турнире сильнее прочих оказалась четвёртая пара посева: возрастной дуэт Лиза Реймонд / Ренне Стаббс по пути к финалу не устпил ни сета, а в решающей игре оказался чуть сильнее второго сеянного альянса — Кветы Пешке и Катарины Среботник, доказав своё преимущество лишь на решающих мячах финального тай-брейка. Прошлогодние чемпионки — Акгуль Аманмурадова и Ай Сугияма — свой титул незащищали, но узбекская спортсменка принимала участие в соревнованиях (вместе с чешкой Ренатой Ворачовой) и уступила уже на старте.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Микаэль Льодра обыграл  Гильермо Гарсию Лопеса со счётом 7-5, 6-2.
 Льодра выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гарсия Лопес со второй попытки уступает финал соревнования основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Екатерина Макарова обыграла  Викторию Азаренко со счётом 7-6(5), 6-4.
 Макарова с третьей попытки побеждает в финале соревнования в рамках тура ассоциации.
 Азаренко уступила 2-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Женщины. Парный турнир 
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс обыграли  Квету Пешке /  Катарину Среботник со счётом 6-2, 2-6, [13-11].
 Реймонд выигрывает 2-й титул в сезоне и 70-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стаббс выигрывает 1-й титул в сезоне и 60-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 AEGON International

 Мировой тур ATP 2010 года
 WTA Тур 2010 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Профиль турнира на сайте ATP 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2010 года
2010